Aantrekking is kracht die dingen op elkaar uitoefenen. Men onderscheidt diverse soorten aantrekking:

Natuurkunde
Een van de volgende fundamentele natuurkrachten:
zwaartekracht
elektromagnetische kracht (kan ook afstotend zijn)
coulombkracht, de kracht die twee elektrische ladingen volgens de wet van Coulomb op elkaar uitoefenen
vanderwaalskrachten
adhesie, de aantrekking tussen ongelijksoortige moleculen of stoffen
cohesie, de aantrekking tussen gelijksoortige moleculen of stoffen
zwakke kernkracht
sterke kernkracht

Andere betekenissen
subjectieve aantrekkelijkheid, (de verwachting wekken van) het verschaffen van behoeftebevrediging
seksuele aantrekking, zie bijvoorbeeld liefde, erotiek of seksuele geaardheid
sociale aantrekking, zie sympathie, vriendschap of liefde
aantrekking (grammatica)

Zie ook
 Afstoting (natuurkunde)
 Vreemde aantrekker, een wiskundig begrip bij het beschrijven van niet-periodieke systemen binnen begrensde banen